Papelillo puede hacer referencia a:

 El confeti.
 El papel de fumar.
 Un pequeño paquete de papel que contiene una dosis de medicina en polvo.
 En Cuba, tira de papel en la que se enrolla un mechón de pelo para rizarlo.
En España, nombre común de la planta Paronychia argentea, también llamada sanguinaria.
 En México, nombre común del árbol 'Bursera simaruba, típico de los bosques secos.
 En Perú, nombre común de la planta Bougainvillea glabra, una variedad de buganvilla.
 En El Salvador, nombre común de la planta Sinclairia sublobata, una planta comestible.